Колыма́:

 Колыма — река в Магаданской области и Якутии.
 Колыма — регион (историческая область) на северо-востоке России.
 «Колыма» — именной тяжёлый танк ИС-2.
 «Колыма» — автомобильная магистраль федерального значения Р504 в Якутии и Магаданской области.
 «Колыма» — музыкальная группа.

См. также 
 Советская Колыма — издательство Дальстроя НКВД.